Алистър Овърийм () (роден на 17 май 1980 г.) е холандски професионален състезател по смесени бойни изкуства и кикбоксьор, който в момента се състезава в тежка категория на промоцията за кикбокс Glory. Той е бивш шампион на Strikeforce в тежка категория, шампион на DREAM в тежка категория, шампион на K-1 World Grand Prix, претендент за титлата в тежка категория в Ultimate Fighting Championship (UFC) и е първият боец, притежаващ световни титли в ММА и K-1 кикбокс по едно и също време.

Рекорд в ММА

Бележки 

Родени през 1980 година
Англичани в САЩ